Amato kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fiume Amato, vattendrag, 
 Amato, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 
 Amato, Taurianova, ort, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 

Robotskapade Italienförgreningar